Esmarch ist der Familienname folgender Personen:

 August Esmarch (1881–1956), norwegischer Diplomat
 Christian Hieronymus Esmarch (1752–1820), deutscher Beamter; Mitglied des Hainbundes in Göttingen
 Ernst Esmarch (1794–1875), deutscher Jurist und Bürgermeister von Bad Segeberg
 Erwin von Esmarch (1855–1915), deutscher Bakteriologe und Hygieniker
 Friedrich von Esmarch (1823–1908), deutscher Chirurg und der Begründer des zivilen Samariterwesens in Deutschland
 Heinrich Carl Esmarch (1792–1863), deutscher Jurist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Karl Esmarch (1824–1887), deutscher Jurist und Professor an den Universitäten Krakau und Prag
 Lauritz Esmarch (1765–1842), dänischer Landvermesser und Mineraloge
 Nicolaus Ludwig Esmarch (1654–1719), deutscher Lyriker und evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Esmarch-Handgriff
 Esmarch-Küste, Küste im Westen der Bouvet-Insel